Форт-Юкон ():
 Форт-Юкон — город на Аляске.
 Форт-Юкон — аэропорт при городе.

См. также 
 Форт
 Юкон